El término crisis, entendido como un periodo o situación de dificultades o cambios bruscos, se puede referir a:

Economía 
 Crisis económica
 Crisis cíclicas
 Crisis de demanda
 Crisis energética
 Crisis financiera
 Crisis hipotecaria
 Crisis de oferta
 Crisis de las puntocom, o sea, de las empresas vinculadas a Internet (1999-2003)
 Crisis de subsistencia
 Crisis de suministros

Sociedad 
 Crisis alimentaria
 Crisis demográfica
 Crisis humanitaria
 Crisis lingüística de Lovaina (Bélgica, 1967-1968)
 Crisis migratoria
 Crisis social

Religión 
 Crisis de vocaciones
 Crisis de la familia tradicional

Ciencia 
 Crisis de paradigma, estadio previo a las revoluciones científicas (La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn)

Política 
 Crisis política
 Crisis de gobierno
 Crisis constitucional
 Crisis diplomática (que, si no es resuelta diplomáticamente, lo hace generalmente con un conflicto militar)

Ideología 
 Crisis ideológica
 Crisis de la conciencia europea, de finales del

Historia 
Crisis como coyuntura histórica
 Crisis secular (por lo tanto de dimensión general, de la que no pueden ser conscientes los contemporáneos y es reconstruida con perspectiva histórica)
 Crisis puntuales, nombradas por su año, que pueden extenderse y hacerse generales
 Crisis de la polis clásica ()
 Crisis de la República romana ( al )
 Crisis del  (invasiones, decadencia del Imperio romano, crisis del modo de producción esclavista)
 Crisis del  (Peste Negra de 1348, crisis del modo de producción feudal)
 Crisis de la Edad Media en España.
 Crisis del  (Decadencia española, Fronda, Revolución Inglesa)
 Crisis del Antiguo Régimen (1751-1848)
 Crisis de 1640 (sublevación de Cataluña (1640), Independencia de Portugal, conspiración independentista en Andalucía (1641) y revueltas de Nápoles y Sicilia)
 Crisis española de 1917
 Crisis del Congo (1960-1965)
 Crisis de octubre (1970, Canadá)
 Crisis de Haití 2004

Sistemas naturales 
Algunos sistemas naturales muy complejos o dependientes de actividades humanas pueden dar origen a conceptos críticos similares a las de éstas:
 Crisis ambiental
 Crisis climática

Medicina 
En medicina puede referirse a:
 el cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente.
 el concepto de crisis sanitaria hace referencia a un problema de salud pública.

En psicología clínica, se utiliza el concepto para describir distintos hechos, una situación concreta de la salud mental:

 crisis nerviosa
 crisis de identidad
 crisis existencial

o una circunstancia vital de tránsito:
 crisis de la mediana edad
 crisis del cuarto de vida

Arte y cultura 

 [[Crisis (álbum de Alexisonfire)|Crisis (álbum de Alexisonfire)]]
 [[Crisis (álbum de Las Pastillas del Abuelo)|Crisis (álbum de Las Pastillas del Abuelo)]]
 [[Crisis (juego de cartas)|Crisis (juego de cartas)]], un juego de cartas no coleccionables
 [[Crisis (película)|Crisis (película)]], película de Ingmar Bergman
 Crisis, novela de Robin Cook
 Crisis'', revista argentina.
 Crisis en los tebeos/cómics.
 Crisis en las series de DC (basadas en el anterior).